Alma Moodie (1898-1943), violoniste australienne.
 Canan Moodie (2002-), joueur de rugby à XV sud-africain.
 Geraldine Moodie (1854-1945), photographe canadienne.
 Susanna Moodie (1803–1885), écrivaine britanno-canadienne.
 Storme Moodie (1974-), nageuse zimbabwéenne.
 Teresa Moodie (1978-), nageuse zimbabwéenne.
 Wesley Moodie (1979-), joueur de tennis sud-africain.